Па́дма:

Топонимы

Бангладеш 
 Падма — река в Бангладеш.
 Падма — мост через реку Падма в Бангладеш.

Россия 
 Падма — река в Медвежьегорском районе Карелии, впадает в Онежское озеро.

Другие значения 
 Падма — символический цветок (лотос) в индуизме, джайнизме и буддизме.
 Падма — один квадриллион (1015) в индийской математике.